Вильегас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Одра-Писуэрга. Занимает площадь 24,52 км². Население — 94 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса